En México, Pánuco puede referirse a:
 Río Pánuco, río que atraviesa la zona centro-norte de México;
 Municipio de Pánuco de Coronado, municipio del estado de Durango;
 Pánuco (Sinaloa), población del municipio de Concordia, Sinaloa;
 Municipio de Pánuco (Veracruz), municipio del estado de Veracuz;
 Pánuco (Veracruz), localidad y cabecera del municipio homónimo en el estado de Veracruz;
 Municipio de Pánuco (Zacatecas), municipio del estado de Zacatecas;
 Pánuco (Zacatecas), localidad y cabecera del municipio homónimo en el estado de Zacatecas;
 El nombre común de la planta '''''Sedum album.